De Oberliga Berlin 1990/91 was het zeventiende en laatste seizoen van de Berliner Stadtliga als derde hoogste klasse in het Duits voetbal. Door de Duitse hereniging werden na dit seizoen de Oost-Duitse clubs in de Duitse competitie opgenomen. Doordat West-Berlijn niet langer geïsoleerd lag verloor het zijn voorrecht om een Oberliga te hebben moesten de clubs in een nieuwe Oberliga spelen met daarin ook clubs uit de voormalige DDR.

Tennis Borussia Berlin werd kampioen en nam deel aan de eindronde om promotie, maar werd daar laatste.

Eindstand

Topscorers

Eindronde om promotie
Groep Noord

Eindstand 

Duits competitievoetbal 1990/91
Oberliga Berlin